Дзаравинас () — маленькое пресноводное озеро в Греции. Расположено в северной части периферийной единицы Янина в периферии Эпир, близ границы с Албанией. Вместе с рекой  () входит в природоохранную сеть «Натура 2000».

Северо-восточнее расположено село , в 1928—2020 гг. называвшееся Лимни (от  — «озеро»).

Примечания 

Озёра Греции
Янина
Бассейн Ионического моря